SQI ou sqi est un code ou un sigle qui signifie :
 Albanais, selon les normes ISO 639-3 des codes de langue.
 Simple Query Interface, un standard informatique.